Ваљаност се може односити на:
ваљаност, особина логичких аргумената и исказа
ваљаност, метријска карактеристика мјерних инструмената у психометрији